Le match de rugby à XV Galles France de 1998 se déroule le  au stade de Wembley de Londres. Il se dispute lors de la cinquième journée du Tournoi des cinq nations 1998. Les Français, en s'imposant , remportent le sixième grand chelem du XV de France.

Le match 

Les Français arrivent à Wembley pour tenter de gagner le grand chelem. Auparavant, ils ont joué et remporté leurs trois premiers matchs. À cette occasion, Philippe Bernat-Salles a marqué un essai à chaque match et à son niveau, il peut réussir un chelem. Le match a lieu à Wembley car l'ancien Arm's Park de Cardiff est en rénovation pour devenir, dans le cadre de la Coupe du monde de rugby 1999, le Millennium Stadium.

Les Gallois jouent donc à domicile en Angleterre.

Ce premier match à Wembley voit un succès historique des Français (51-0), avec sept essais à la clé. Curieusement Philippe Bernat-Salles n'en inscrira aucun, il terminera tout de même meilleur marqueur d'essais du tournoi.
C'est le plus grand nombre de points jamais marqué par les Français contre les Gallois (51)
C'est la plus grande marge en faveur des Français (+51)
C'est aussi le plus petit nombre de points marqués par les Gallois contre les Français (0).

Feuille du match
 Le  à Wembley à Londres (), France bat Galles 51-0
 ? spectateurs
 Arbitre : M. Marshall (Australie)
Pour la France:
 Christophe Lamaison (16 points) : 5 transformations, 2 pénalités
 Xavier Garbajosa (10 points) : 2 essais
 Jean-Luc Sadourny (10 points) : 2 essais
 Thomas Lièvremont (5 points) : 1 essai
 Fabien Galthié (5 points) : 1 essai
 Stéphane Glas (5 points) : 1 essai

Les équipes
France
Titulaires : France : Jean-Luc Sadourny - Philippe Bernat-Salles, Christophe Lamaison, Stéphane Glas, Xavier Garbajosa - Thomas Castaignède, Philippe Carbonneau - Olivier Magne, Thomas Lièvremont, Marc Lièvremont - Fabien Pelous, Olivier Brouzet - Franck Tournaire, Raphaël Ibañez (cap), Christian Califano
Remplaçants : Jean-Marc Aué, David Aucagne, Fabien Galthié, Philippe Benetton, Thierry Cléda, Marc Dal Maso, Cédric Soulette
Sélectionneurs : Jean-Claude Skrela

Galles
Titulaires :  Kevin Morgan - Wayne Proctor - Neil Boobyer - Leigh Davies - Gareth Thomas - Neil Jenkins - Robert Howley (cap) - Stuart Davies - Colin Charvis - Robert Appleyard - Andrew Moore - Michael Voyle - David Young - Garin Jenkins - Andrew Lewis
Remplaçants : Richard Mustoe, Jonathan Humphreys, Dafydd James, P. Jones
Sélectionneur :
 
Avertissements  Charvis (), Davies (), Appleyard (), Glas ()
Remplacements temporaires

Liens internes 
Tournoi des cinq nations 1998
France-Galles en rugby à XV
Équipe de France de rugby à XV
Équipe du Pays de Galles de rugby à XV
Match de rugby à XV France - Galles (1999)
Match de rugby à XV France - Galles (2005)

Liens externes 
 ffr

Galles (1998)
France (1998)
Compétition de rugby à XV à Londres
Sport en Angleterre en 1998
Rugby à XV en 1998
Sport en avril 1998